Eastern Maine Railway ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften:

 Eastern Maine Railway (1882)
 Eastern Maine Railway (1994)